Фи́шер — фамилия английского (), немецкого () или еврейского () происхождения, в переводе означающая «рыбак»; также топоним.

Фамилия

A 
 Фишер, Абрам Яковлевич (1910—1969) — советский инженер, организатор промышленного производства.
 Фишер, Абрахам (1850—1913) — премьер-министр Оранжевого Свободного государства.
 
 Фишер, Адольф (1850—1891) — бельгийский виолончелист. Сын хорового дирижёра Жозефа Фишера.
 Фишер, Айла (род. 1976) — австралийская актриса.
 
 Фишер, Александра Александровна (род. 1988) — казахстанская легкоатлетка (толкание ядра).
 Фишер, Альфред (1907—1945) — штурмбаннфюрер войск СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Фишер, Анджей (1952—2018) — польский футболист.
 Фишер, Андреа (род. 1960) — немецкий политик.
 
 Фишер, Анни (1914—1995) — венгерская пианистка еврейского происхождения.
 
 Фишер, Арвед Людвигович (1905—1967) — инженер-кораблестроитель, лауреат Сталинской премии.
 Фишер, Арно (1927—2011) — немецкий фотограф.
 Фишер, Артур (1894—1960) — пятый официальный регистратор авторских прав в Соединённых Штатах Америки.
 Фишер, Арчи (род. 1939) — шотландский фолк-певец, гитарист, бард.

Б 
 Фишер, Бад (1885—1954) — американский художник-карикатурист и автор комиксов.
 Фишер, Беньямин (род. 1980) — лихтенштейнский футболист.
 Фишер, Бернард Фрэнсис (1927—2014) — полковник ВВС США, участник Вьетнамской войны.
 Фишер, Биргит (род. 1962) — немецкая байдарочница, 8-кратная олимпийская чемпионка.
 Фишер, Брам (1903—1975) — южноафриканский юрист, общественный деятель, борец с апартеидом, коммунист.

В 
 Фишер, Валериан Адамович (1839—1905) — военнослужащий и военачальник Русской Императорской армии, генерал-майор.
 Фишер, Вера (род. 1951) — бразильская киноактриса и фотомодель немецкого происхождения.
 
 Фишер, Вильям Генрихович — настоящее имя советского разведчика Рудольфа Абеля (1903—1973).

Г 
 Фишер, Ганс (род. 1906) — немецкий юрист, оберфюрер СС, командир 3-й айнзацгруппы в оккупированной Польше.
 Фишер, Гейл (1935—2000) — американская актриса.
 
  (1865—1940) — президент Британской академии (1928—1932).
 
 Фишер, Геррит (1916—1984) — нидерландский футболист.
 Фишер, Гуго Антон (1854—1916) — американский художник.
 Фишер, Гуннар (1910—2011) — шведский кинооператор.
 
 Фишер, Гэвин (род. 1964) — автомобильный дизайнер.

Д 
 
 Фишер, Дерек (род. 1974) — американский баскетболист и тренер.
 Фишер, Джейк (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Фишер, Джеймс (1876—1921) — шотландский футболист, нападающий.
 Фишер, Джеймс Ричард (род. 1943) — американский радиоастроном.
 Фишер, Джейсен (род. 1980) — американский актёр, снимавшийся в Голливуде с 1989 по 1991 год.
 Фишер, Джек Дэвид (род. 1974) — американский астронавт, военный лётчик.
 Фишер, Дженна (род. 1974) — американская актриса, номинантка премии «Эмми».
 Фишер, Джеффри Фрэнсис (1887—1972) — архиепископ Кентерберийский в 1945—1961 годах.
 
 
 Фишер, Джордан (род. 1994) — американский актёр, певец и танцор.
 Фишер, Джордж (род. 1969) — вокалист американской дэт-метал-группы Cannibal Corpse.
 Фишер, Джоэли (род. 1967) — американская актриса.
 Фишер, Джули — американский дипломат
 Фишер, Дмитрий Евгеньевич (род. 1984) — российский артист балета.
 Фишер, Дъор (род. 1981) — американский баскетболист.
 Фишер, Дэвид (род. 1949) — итальянский архитектор.

Ж 
 Фишер, Жозеф (1819—1897) — бельгийский хоровой дирижёр.

З 
 Фишер, Зарина (1962) — восточно-германская пловчиха.
 Фишер, Золтан (1910—1970) — чилийский альтист.

И 
 Фишер, Иван (род. 1951) — венгерский дирижёр.
 
 Фишер, Иосиф Залманович (1919—1995) — советский физик-теоретик.
 Фишер, Ирвинг (1867—1947) — американский экономист.

Й 
 Фишер, Йенс (род. 1946) — шведский кинооператор, младший сын Гуннара Фишера.
 Фишер, Йожеф (1901—1993) — венгерский архитектор и социал-демократический политик.
 Фишер, Йозеф Антон (1814—1859) — немецкий художник.
 Фишер, Йона (1932—2022) — израильский музейный куратор и художественный критик, лауреат Премии Израиля.
 Фишер, Йорг (род. 1957) — немецкий гитарист, известен своим участием в рок-группе Accept.
 Фишер, Йошка (род. 1948) — немецкий политик, министр иностранных дел и вице-канцлер от партии Зелёных.

К 
 
 Фишер, Карстен (род. 1961) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1992 года.
 Фишер, Келли (род. 1978) — английская бильярдистка.
 Фишер, Китти (1738—1767) — английская натурщица и куртизанка.
 Фишер, Клаудия (род. 1981) — австрийская кёрлингистка.
 Фишер, Клаус (род. 1949) — немецкий футболист и тренер.
 Фишер, Константин Иванович (1806—1868) — сенатор Российской империи.
 Фишер, Кристофер (род. 1985) — немецкий хоккеист.
 Фишер, Куно (1824—1907) — немецкий историк философии.
 
 Фишер, Кэрри (1956—2016) — американская актриса.
 Фишер, Кэтрин (род. 1957) — валлийская писательница.

Л 
 Фишер, Лавиния (1793—1820) — американская преступница, известна как первая женщина-серийный убийца в США.
 Фишер, Лиза (род. 1958) — американская певица и музыкант.
 Фишер, Лоре (1911—1991) — немецкая певица (контральто).
 Фишер, Луис (1896—1970) — американский журналист.

М 
 Фишер, Майк (род. 1980) — канадский хоккеист.
 Фишер, Майкл (1931—2021) — британский физик, химик и математик, известный благодаря вкладу в статистическую физику.
 Фишер, Мануэль (род. 1989) — немецкий футболист.
 Фишер, Манфред (род. 1948) — немецкий евангелический пастор.
 Фишер, Марио (род. 1989) — австрийский хоккеист.
 Фишер, Мартина (род. 1957) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Фишер, Матиас Йозеф (1822—1879) — германский «оригинал».
 Фишер, Мик (род. 1944) — английский снукерист.
 Фишер, Микаела (род. 1975) — актриса и модель из Германии.
 Фишер, Михаил Михайлович (1836—1916) — российский предприниматель немецкого происхождения.
 Фишер, Михаэль Готхард (1773—1829) — немецкий композитор и органист.
 Фишер, Моррис (1890—1968) — американский морской пехотинец, олимпийский чемпион.
 Фишер, Мурилу (род. 1979) — бразильский профессиональный шоссейный велогонщик
 Фишер, Мэнди (род. 1963) — английская снукеристка.

Н 
 Фишер, Нилла (род. 1984) — шведская футболистка.
 Фишер, Ноэль (род. 1984) — канадский актёр.

О 
 Фишер, Ойген (1874—1967) — немецкий антрополог, один из основоположников нацистской расовой теории.
 Фишер, Ольферт (1747—1829) — датский флотоводец, вице-адмирал.
 Фишер, Ониел (род. 1991) — ямайский футболист.
 Фишер, Оскар (1923—2020) — министр иностранных дел ГДР в 1975—1990 годах.
 Фишер, Отакар (1883—1938) — чешский поэт, переводчик, известный критик.
 Фишер, Отакар (1884—1968) — министр внутренних дел Чехословакии в 1938—1939 годах.

П 
 Фишер, Петер (1455—1529) — немецкий скульптор.
 Фишер, Питер (род. 1954) — австралийский актёр.
 Фишер, Поль Анри (1835—1893) — французский врач, зоолог и палеонтолог.
 Фишер, Пауль Густав (1860—1934) — датский художник, мастер городского пейзажа и живописи ню.

Р 
 Фишер, Райнер (род. 1949) — канадский дзюдоист немецкого происхождения.
 Фишер, Ранди (1920—1997) — шведская художница.
 Фишер, Ремо (род. 1981) — швейцарский лыжник.
 Фишер, Ренате (род. 1943) — восточногерманская лыжница.
 Фишер, Рихард (1906—1991) — военный деятель ГДР, в 1962—1967 годах военный атташе в СССР, контр-адмирал, генерал-майор.
 
 Фишер, Роджер (род. 1950) — американский музыкант.
 Фишер, Родольфо (1944—2020) — аргентинский футболист, нападающий.
 Фишер, Роман (1915—?) — австрийский и немецкий фехтовальщик-рапирист, призёр чемпионата мира.
 Фишер, Роналд (1890—1962) — английский математик, статистик, биолог-эволюционист, генетик.
 Фишер, Руди (1912—1976) — швейцарский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Фишер, Рут (1895—1961) — немецкая коммунистка, один из лидеров Коммунистической партии Германии, а затем — Ленинбунда.
 Фишер, Рэй (род. 1987) — американский актёр.

С 
 Фишер, Самуэль (1859—1934) — немецкий издатель.
 Фишер, Сара (род. 1980) — американская гонщица.
 Фишер, Сара (род. 2000) — австрийская спортсменка в тяжёлой атлетике.
 Фишер, Свен (род. 1971) — немецкий биатлонист.
 Фишер, Скотт (1955—1996) — американский альпинист и гид, первый американец, покоривший вершину Лхоцзе.
 Фишер, Софья Николаевна (1836—1913) — русский педагог.
 Фишер, Станислав (1769—1812) — польский и французский генерал, участник похода Наполеона в Россию.
 Фишер, Стэнли (род. 1943) — американский и израильский экономист.

Т 
 Фишер, Таня (род. 1968) — австралийская баскетболистка.
 Фишер, Теодор (1862—1938) — немецкий архитектор и педагог.
 Фишер, Теренс (1904—1980) — английский кинорежиссёр.
 Фишер, Тибор (род. 1959) — английский писатель, журналист.
 Фишер, Томас Габриэль (род. 1963) — швейцарский музыкант, основатель метал-групп Hellhammer, Celtic Frost и Triptykon.
 Фишер, Триша Ли (род. 1968) — американская актриса и певица.

У 
 Фишер, Уильям (род. 1940) — шотландский боксёр.
 Фишер, Уильям Фредерик (род. 1946) — американский астронавт.

Ф 
 Фишер, Фанни (род. 1986) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Фишер, Фёдор Богданович фон (1782—1854) — немецкий ботаник на русской службе, действительный статский советник.
 Фишер, Филип (1907—2004) — американский профессиональный инвестор.
 Фишер, Франк (род. 1960) — немецкий гребец-байдарочник.
 Фишер, Франклин (1934—2019) — американский экономист.
 Фишер, Франц (1877—1947) — немецкий химик, разработчик метода производства синтетических углеводородов (процесс Фишера — Тропша).
 Фишер, Фридрих Теодор (1807—1887) — немецкий философ и литературовед, эстетик и писатель, академик.
 
 Фишер, Фрэнсис (род. 1952) — американская актриса.

Х 
 Фишер, Хайко (1960—1989) — немецкий фигурист, выступавший в одиночном катании.
 Фишер, Хайнц (род. 1938) — президент Австрии.
 Фишер, Ханс (1881—1945) — нобелевский лауреат по химии (1930).
 Фишер, Хелен (род. 1945) — американский антрополог, специалист по биологии любви и влечения.
 Фишер, Хелена (род. 1984) — немецкая певица, исполнительница шлягеров.
 Фишер, Хельга (1949) — восточно-германская легкоатлетка.
 Фишер, Хорст (1912—1966) — врач концлагеря Освенцим.
 Фишер, Хью (род. 1955) — канадский гребец-байдарочник.

Э 
 Фишер, Эвери Роберт (1906—1994) — американский инженер, предприниматель и меценат.
 Фишер, Эдвин (1886—1960) — швейцарский пианист и дирижёр классического репертуара, преподаватель фортепианной игры.
 Фишер, Эдди (1928—2010) — американский эстрадный исполнитель.
 Фишер, Эдди (род. 1973) — американский музыкант, барабанщик американской группы OneRepublic.
 Фишер, Эдит (род. 1935) — чилийско-швейцарская пианистка.
 Фишер, Эдмонд (1920—2021) — нобелевский лауреат по физиологии или медицине (1992).
 
 Фишер, Эллен (1847—1911) — американская художница.
 
  (1861—1938) — американский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Фишер, Элси (род. 2003) — американская актриса.
 Фишер, Эльсе (1918—2006) — шведская танцовщица, хореограф и драматург.
 Фишер, Эми (род. 1974) — американка, получившая широкую известность как «лонг-айлендская Лолита».
 Фишер, Эндрю (1862—1928) — 5-й Премьер-министр Австралии.
 Фишер, Энтони Колин (род. 1960) — австралийский прелат, титулярный епископ Буруни и вспомогательный епископ Сиднея.
 
 Фишер, Эшли (род. 1975) — австралийский теннисист.

Ю

Я 
 Фишер, Яков Вениамин (1684—1744) — прибалтийский писатель, переводчик и протестантский пастор.
 Фишер, Ян (род. 1951) — чешский государственный деятель.
 Фишер, Ян Ефимович (1937—2011) — киргизский государственный деятель.

Составные фамилии 
 Фишер-Бекер, Саймон (род. 1961) — английский актёр.
 Фишер-Вепплер, Вернер — немецкий кёрлингист.
 Фишер-Вепплер, Саша — немецкий кёрлингист.
 Фишер-Дискау, Дитрих (1925—2012) — немецкий оперный и камерный певец (баритон), музыковед, дирижёр.
 Фишер-Слиж, Мария (1922—2012) — врач-педиатр, член управы Украинского врачебного товарищества Северной Америки (УВТСА) в Чикаго.
 
 Фишер фон Вальдгейм, Григорий Иванович (1771—1853) — российский естествоиспытатель. Зоолог, палеонтолог.

Персонажи 
 Сэм Фишер — главный герой серии компьютерных игр Splinter Cell.

Прозвища 
 «Фишер» — прозвище Сергея Головкина (1959—1996), советского и российского серийного убийцы, педофила.

Топоним 
 Фишер — город в округе Полк, штат Миннесота, США.
 Фишер — река, штат Северная Каролина, США.
 Фишер — долинный ледник на южном склоне Бернских Альп в кантоне Вале, Швейцария.
 Фишер — пролив между островами Саутгемптон и Котс, Канада.
 Фишер — административно-территориальный округ в штате Техас, США.
 Фишер — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.
 Фишер — статистически обособленная местность.
 Фишер-Ридж — карстовая пещера лабиринтового типа в хребте Фишер в западных предгорьях Аппалачей, штат Кентукки (США).
 Эвери-Фишер-холл — концертный зал, в Нью-Йорке являющийся частью комплекса Исполнительных видов искусства имени Линкольна.
 Фишер — до 1915 года название села Красная Поляна в Марксовском районе Саратовской области.

Кинематограф 

 «Фишер» — российский телесериал о серийном убийце Сергее Головкине.

Научно-исследовательские понятия 
 Процесс Фишера — Тропша — химическая реакция, в которой монооксид углерода и водород преобразуются в различные жидкие углеводороды.
 Ирисы Фишера — демонстрационный набор данных для задачи классификации методом дискриминантного анализа.
 Принцип Фишера — эволюционная модель, которая объясняет, почему преобладающим в природе является соотношение полов примерно 1:1.
 Точный тест Фишера — математический критерий статистической значимости, используемый в анализе таблиц сопряжённости для выборок маленьких размеров.
 Тасование Фишера — Йетса — математический алгоритм создания случайных перестановок конечного множества, попросту говоря, для случайного тасования множества.

Прочее 
 «Фишер», он же Головкин, Сергей Александрович (1959—1996) — российский и советский серийный убийца.
 «Фишер» — название каталога почтовых марок Польши (, ISBN 83-904344-6-6) по имени его издателя — Анджея Фишера.
 Fischer — австрийская компания, производящая спортивный инвентарь.
 Фишер Атлетик — английский футбольный клуб из юго-восточного Лондона.
 Часы Фишера — разновидность шахматных часов, предложенная и запатентованная одиннадцатым чемпионом мира по шахматам Робертом Фишером.
 Фишер — крупный ударный кратер в северной части чаши кратера Менделеев на обратной стороне Луны.
 Виссхер — нидерландское произношение